Pamela Jean Barnes (precedentemente Haynes e Ewing), detta "Pam", è un personaggio della soap opera Dallas interpretato fin dalla prima puntata, nel 1978, da Victoria Principal, nominata per questo ruolo ai Golden Globe come miglior attrice drammatica (nel 1983).

Storia 
Il personaggio di Pamela, uno dei più amati dai fan della serie, rimarrà per le prime dieci stagioni del serial, uscendo di scena con la morte del personaggio in un incidente stradale (la macchina della donna si schianta contro una cisterna di benzina, ricoverata in ospedale la donna scompare e nella stagione seguente si scoprirà essere morta in solitudine per non far soffrire la sua famiglia).

La coppia Pamela e Bobby (interpretato da Patrick Duffy) è una delle coppie più amate non solo della soap, che ne ha fatto un cavallo di battaglia, ma anche della storia delle televisione dove coppie così fedeli e unite non si trovano spesso in questo genere televisivo.

Molto amati gli scontri (più che altro orali) tra Pam e il cognato J.R (Larry Hagman), che non sopporta la donna perché sorella del nemico di sempre Cliff (Ken Kercheval).

Curiosità 
 Nel 1999, Victoria, ha interpretato Pamela nell'episodio La fine del mondo de I Griffin comparendo in carne ed ossa con Patrick Duffy che interpretava Bobby nella serie. La puntata è una parodia dell'episodio della soap Il passato ritorna (1986), che vede la rivelazione del celebre sogno di Pamela, in breve tutta una stagione (8ª) è tutto un sogno di Pam che giustifica così la morte di Bobby (quindi mai morto). Lo stesso è accaduto ne Griffin, La fine del mondo quindi non è mai accaduta è solo un sogno di Pam.

Personaggi di Dallas (serie televisiva)
Barnes Ewing, Pamela